Gilbert Murray kan syfta på:

* Gilbert Murray (1866–1957), brittisk filolog
 Gilbert Murray (1914–2008), svensk militär